

Geografia
Luri – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica
Luri – frazione del comune di Arborea, in provincia di Oristano (Italia)

Altro
Luri – popolo etnico dell'Africa centro-orientale